Mumiens hämnd kan syfta på

 Mumiens hämnd (film 1940) – en amerikansk film från 1940, originaltitel The Mummy's Hand
 Mumiens hämnd (film 1959) – en brittisk film från 1959, originaltitel The Mummy